Cliff Davies può riferirsi a:

 Cliff Davies (1919–1967), rugbista a 15 gallese
 Cliff Davies (1948-2008), batterista e produttore musicale statunitense